Міста Белізу () — список найбільших населених пунктів Белізу. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, у Белізі є 9 міст з чисельністю понад 5000 осіб.

Список міст Белізу

Примітки

Посилання 

 City Population 

Беліз